Wheaton College ist der Name folgender Colleges in den Vereinigten Staaten:

 Wheaton College (Illinois) in Wheaton, Illinois
 Wheaton College (Massachusetts) in Norton, Massachusetts